The Bridge of San Luis Rey (1929), filme mudo
 The Bridge of San Luis Rey (1944), com Lynn Bari e Akim Tamiroff
 The Bridge of San Luis Rey (2004), com Gabriel Byrne e Robert de Niro